NRJ Music Awards 2017 est la dix-neuvième édition des NRJ Music Awards qui a eu lieu le  en direct du Palais des festivals de Cannes sur TF1 et NRJ et présentée par Nikos Aliagas.

Performances

Palmarès

Révélation francophone de l'année 
Remis par  Vincent Cerutti et  Fauve Hautot

  Lisandro Cuxi
  Boostee
  Lenni-Kim
  Lartiste
  Léa Paci
  Tibz

Révélation internationale de l'année 
Remis par  Kungs et  David Guetta

  Rag'n'Bone Man
  Jonas Blue    
  DJ Khaled
  Shawn Mendes
  Julia Michaels
  Harry Styles

Groupe / Duo francophone de l'année 
Remis par  Tarek Boudali,  Andy et  Philippe Lacheau

  Bigflo et Oli
 / Amir &  OneRepublic
  Arcadian
  Indochine
  Kids United
  Ofenbach

Groupe / Duo international de l'année 
Remis par  Ingrid Chauvin et  Lou

  Imagine Dragons
  The Chainsmokers
  Clean Bandit
  Calvin Harris feat.  Pharrell Williams &  Katy Perry &  Big Sean 
  J Balvin &  Willy William
  U2

Artiste masculin francophone de l'année 
Remis par  ,  Ofenbach et  Nawell Madani

  Soprano 
  Calogero
  Claudio Capéo
  Julien Doré 
  M. Pokora
  Vianney

Artiste masculin international de l'année 
Remis par  Louane et  Jean-Paul Gaultier

  Ed Sheeran
  Bruno Mars
  Justin Bieber
  Luis Fonsi
  Charlie Puth
  The Weeknd

 Artiste féminine francophone de l'année 
Remis par  Richard Anconina et  Patrick Timsit

  Louane  Jain
  Nolwenn Leroy 
  Tal
  Vitaa

 Artiste féminine internationale de l'année 
Remis par  Reem Kherici  et  DJ Snake

  Selena Gomez  Miley Cyrus
  Katy Perry
  P!nk    
  Shakira
  Taylor Swift

 Clip de l'année 
Remis par  Camille Lou et  Ahmed Sylla

  Ed Sheeran - Shape Of You The Chainsmokers feat.   Coldplay - Something Just Like This
  Julien Doré - Sublime & Silence
  Calvin Harris feat.  Pharrell Williams &  Katy Perry &  Big Sean - Feels
  Indochine - La vie est belle
  Taylor Swift - Look What You Made Me Do

 DJ de l'année 
Remis par  Marilou Berry et  Natoo

  Kungs  DJ Snake
  Feder   
  David Guetta 
  Martin Solveig
  Petit Biscuit

 Chanson internationale de l'année 
Remis par  HollySiz et  Martin Solveig

  Luis Fonsi feat.  Daddy Yankee &  Justin Bieber - Despacito Coldplay feat.  The Chainsmokers - Something Just Like This
  Charlie Puth - Attention
  Rag'n'Bone Man - Human
  Ed Sheeran - Shape Of You
  The Weeknd feat.  Daft Punk - I Feel It Coming

 Chanson francophone de l'année 
Remis par  Vitaa et  Guillaume Pley

 / Amir - On dirait' Louane - On était beau  Vianney - Je m'en vais  Soprano - Roule  Lartiste feat.  Awa Imani - Chocolat  Keen'V - Elle a''

Awards d'honneur 
  The Weeknd
  U2
  Indochine
  Ed Sheeran

Artistes présents

Artistes francophones

 Amir
 Arcadian
 Awa Imani
 Bigflo et Oli
 Calogero
 Claudio Capéo
 David Guetta
 DJ Snake
 Génération Enfoirés
 Hyphen Hyphen
 Indochine
 Julien Doré
 Keen'V
 Kungs
 Lartiste
 Léa Paci
 Lenni-Kim
 Lou
 Lisandro Cuxi
 Louane
 M. Pokora
 Martin Solveig
 MC Solaar
 Ofenbach
 Soprano
 Tibz
 Vianney
 Vitaa
 Willy William

Artistes internationaux

 Ed Sheeran 
 Kygo
 Rag'n'Bone Man
 Sam Smith
 The Weeknd
 U2
 Zak Abel

Notes et références 

Récompense musicale par année
2017
2017 à la radio